Cabrillas puede hacer referencia a:
 Cabrillas, un municipio de la provincia de Salamanca, España.
 El río Cabrillas, afluente del río Tajo en la provincia de Guadalajara, España.
 Las cabrillas (Otala punctata), un caracol considerado como alimento en España.